Departamento de San Lorenzo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Lorenzo (kommun i Chaco), 
 Departamento de San Lorenzo (kommun i Santa Fe), 

Robotskapade Argentinaförgreningar